Система национальних парків Південно-Африканської Республіки складається з двадцяти парків. Парки управляються урядовим агентством . Парки займають загальну площу в 37 тисяч км², що становить близько 3% території країни. Перший національний парк — Крюгер — був утворений в 1898 у. Це також найбільший за площею (майже 20 000 км²) національний парк, і один з двох, поряд зі Столовою горою, найбільш відвідуваних парків в країні.

Національні парки

Примітки

Посилання 
 Національні парки ПАР
 Interview with Head, Business Development, South African National Parks 

 
Списки:ПАР